Een tetrade is een groep van vier.

 Nibble nybble of nyble, een groep van vier bits.
 Sporentetrade, groepje van vier door meiose gevormede sporen die op de hoekpunten liggen van een tetraëder.